Чумацкий Шлях — многозначный термин:
 Чумацкий Шлях — село в Новотроицком районе Херсонской области Украины.
 Чумацкий шлях — торгово-извозный путь, по которому чумаки с XVI по XIX век возили соль с Крыма на Украину.
 Чумацкий шлях — традиционное соревнование по автомобильному ралли на Украине.
 «Чумацкий шлях» — советский мультипликационный фильм 1985 года киностудии «Киевнаучфильм», режиссёр Владимир Гончаров.

См. также